En France, il existe plusieurs routes nommées route départementale 103 ou RD 103.

Ancienne route nationale 
 Route nationale 103 (Haute-Loire)

Autres routes 
 Route départementale 103 (Ardèche)
 Route départementale 103 (Val-de-Marne)

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France

103